Im Herreneinzel der U.S. National Championships 1947, den heutigen US Open, besiegte der topgesetzte US-Amerikaner Jack Kramer seinen als Nummer 3 gesetzten Landsmann Frank Parker im Finale in fünf Sätzen. Die Meisterschaft wurde auf Rasen in Forest Hills, New York City (NY) ausgetragen und fand zum 67. Mal statt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw des Herreneinzels bei den U.S. National Championships 1947 auf den Seiten der ATP World Tour, abgerufen am 28. September 2013 (englisch).

U.S. National Championships 1947
1947